Nordheim a. Main, o prescurtare germană de la Nordheim am Main (Nordheim de pe râul Main),  este o comună din landul Bavaria, Germania.

Vezi și

Comune din Bavaria